El Pla de Santa Maria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Pla de Santa Maria (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 El Pla de Santa Maria (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar